Торо може да се отнася за:
 Торо, село в Италия

 Хора
 Бенисио дел Торо (р. 1967), пуерторикански актьор
 Гилермо дел Торо (р. 1964), мексикански режисьор
 Хенри Дейвид Торо (1817-1862), американски философ